Мария Фёдоровна Лукьянова:
 Лукьянова, Мария Фёдоровна (1893—1969) — советская доярка, Герой Социалистического Труда.
 Лукьянова, Мария Фёдоровна (1906—1979) — палеонтолог.